3. Светско првенство у рукомету  одржано је у Источној Немачкој у периоду од 27. фебруара до 8. марта 1958. године у организацији ИХФ.

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Две пвопласиране екипе из група Б и Ц формирале су полуфиналну групу 1., а из група А и Д групу 2.
Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екпиле нису поново међусобно играле. 

Према пласману у полуфиналној групи формирани су парови за финалне мечеве за пласман на првенству. Четвртоплаирани су играли за 7, трећепласирани за 5, друголасирани за 3 место, а победници група су играли финалну утакмицу за првака света.

За пласман од 9 до 16 места није се играно него су трећепласиране екипе из предтакмичарских група пласиране од 9 до 12 места, а четвртопласдиране од 13 до 16 према резултатима које су постигле у предтакмичењу.

Предтакмичење

Група А - Ерфурт

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б - Источни Берлин

Табела групе Б

Група Ц - Магдебург

Табела групе Ц

Група Д - Росток

Табела групе Д

Полуфиналне групе

Група 1. - Источни Берлин

Табела групе 1.

Група 2 - Лајпциг

Табела групе 2.

Финални мечеви - Источни Берлин)

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Donald Lindblom, Lennart Ring, Gösta Carlson, Nils Ekeroth, Kjell Jönsson, Hans Karlsson, Erik Ollson, Ake Reimer, Roland Mattson, Rune Arhiling, Uno Danielsson, Sten Hellberg, Gunnar Kämpendahl, Hans Ollson, Stig Lenart Ollson, Rolf Zachrisson

Тренер: Curt Wadmark 

Најбољи стрелац: Моген Олсен  Данска 46 голова

Види још 
 Светско првенство у рукомету

Спољашње везе 
 Статистика-СП 1958
 Statistik zur Handball-WM 1958 und Aufstellungen im Endspiel

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Источној Немачкој
Рукомет у 1958.